Хум може да се отнася за:

 Хум – една от двете средновековни области в сръбското поморие;
 Хум – планина югозападно от пещерското плато;
 Хум – имена на села в Западните Балкани, част от които маркират обхвата на средновековната област.

Вижте също 
 Захълмие